Leibnitz kan syfta på

 Leibnitz (månkrater) – en av månens kratrar
 Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646–1716), en tysk matematiker, filosof och friherre

Geografi

Österrike 

 Leibnitz (distrikt)  distrikt, Steiermark, 
 Leibnitz (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Leibnitz, 
 Leibnitz (Steiermark), Steiermark, Politischer Bezirk Leibnitz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar